Zlín peut faire référence à :
 Zlín, une ville de République tchèque, capitale de la région de Zlín et chef-lieu du district de Zlín ;
 Zlín Aircraft, une société de construction aéronautique tchèque.